Međuopćinska nogometna liga Jug sastojala se od klubova s područja općina Slavonski Brod, Nova Gradiška i Slavonska Požega,  te je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1986./87. Prvak ove lige nije se plasirao u Regionalnu nogometnu ligu Jug, a u općinske lige je ispalo 8 posljednjeplasiranih klubova zbog reorganizacije natjecanja.

Tablica

Povezani članci  
 Regionalna nogometna liga Slavonije i Baranje Jug 1986./87. 
 Međuopćinska nogometna liga Istok 1986./87. 
 Međuopćinska nogometna liga Sjever 1986./87. 
 I. općinska nogometna liga Slavonski Brod 1986./87. 
 Općinska nogometna liga Slavonska Požega 1986./87.

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Pero Kinder, Željko Šteib: NK Kutjevo 1925. – 2005., Kutjevo 2005.
  

1986-87
1986-87
MOL Jug